Osoby o tym nazwisku:
 Romuald Biniak – rzymskokatolicki duchowny
 Stanisław Biniak – polski chemik